De Witte Ruiter of De Witte Ridder, een stripreeks van Fred en Liliane Funcken.
 De witte ridder (Lucky Luke), een album uit de stripreeks Lucky Luke